Лагарриг — бывшая коммуна во Франции, департамент Аверон, ныне коммуна Олан
 Лагарриг — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Лагарриг — коммуна во Франции, департамент Тарн